Лозівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.
 
 Лозівська сільська рада — Дніпропетровська область, Петропавлівський район
 Лозівська сільська рада — Вінницька область, Хмільницький район
 Лозівська сільська рада — Вінницька область, Чернівецький район
 Лозівська сільська рада — Вінницька область, Шаргородський район
 Лозівська сільська рада — Тернопільська область, Збаразький район
 Лозівська сільська рада — Тернопільська область, Тернопільський район
 Лозівська сільська рада — Харківська область, Кегичівський район